Highland bezeichnet:

 eine Landschaft in Schottland, siehe Highlands
 eine Hochebene in Nova Scotia, siehe Cape Breton Highlands
 eine Council Area (Verwaltungseinheit) und frühere Region in Schottland, siehe Highland (Council Area)
 eine Rinderrasse, siehe Schottisches Hochlandrind
 einen schwedischen Motorradhersteller, siehe Highland (Motorradhersteller)
 eine Musikgruppe aus Deutschland, siehe Highland (Band)
 eine ehemalige australische Automarke, siehe Australis Motors

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Highland (Arkansas)
 Highland (Illinois)
 Highland (Lake County, Indiana)
 Highland (Vanderburgh County, Indiana)
 Highland (Vermillion County, Indiana)
 Highland (Iowa)
 Highland (Kalifornien)
 Highland (Kansas)
 Highland (Maine)
 Highland (Maryland)
 Highland (Minnesota), im Lake County
 Highland (Sullivan County) in New York
 Highland (Ulster County) in New York
 Highland (Ohio)
 Highland (Utah)
 Highland (Washington)
 Highland (Wisconsin), im Iowa County
 Highland (Town, Douglas County), Town(ship) in Wisconsin
 Highland (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin
 Highland Acres (Delaware)
 Highland Beach (Florida)
 Highland Falls (New York)
 Highland Heights (Ohio)
 Highland Park (Illinois)
 Highland Park (New Jersey)
 Highland Village (Texas)

Sonstiges:
 Highland-Fernwanderweg im Algonquin Provincial Park in Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Highland Cathedral
 Highland County
 Highland Heights
 Highland Township
 Highlands (Begriffsklärung)
 Hyland